Heckert ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Heckert (* 1950), deutscher Maler
 Fritz Heckert (Glasfabrikant) (1837–1887), deutscher Glasfabrikant
 Fritz Heckert (1884–1936), deutscher Anführer der Arbeiterbewegung
 und nach ihm benannt
 Fritz Heckert (Schiff, 1960)
 Wohngebiet Fritz Heckert
 Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“
 Heckert GmbH, ein Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (vorm. VEB Werkzeugmaschinenkombinat Fritz Heckert)

 Uwe Heckert (* 1961), deutscher Archivar und Historiker